Haage kan som auktorsförkortning betyda:

 Friedrich Adolph Haage
 Ferdinand Haage
 Johann Nicolaus Haage

Robotskapade auktorsförkortningar